Václav Kalina může být:

 Václav Kalina (fotbalista) (* 1979) – český fotbalista
 Václav Kalina (tanečník) (1882–19??) – český tanečník, umělecký šéf Baletu Slovenského národního divadla
 Václav Kalina (voják) (1896–1946) – československý generál